Alec Douglas-Home – politico inglese
 Charles Douglas-Home, XII conte di Home – nobile scozzese
 Cospatrick Douglas-Home, XI conte di Home – politico scozzese
 David Douglas-Home, XV conte di Home – nobile, politico e dirigente d'azienda scozzese
 William Douglas-Home – drammaturgo e politico britannico